Piwi steht für:
 Künstlername des deutschen Comic-Zeichners Christopher Tauber 
 Piwi (Fernsehsender), französischer Fernsehsender für Kinder
 Piwi (Film), ein Kurzfilm von Jean-Claude Lauzon

PIWI steht für:
  P-element induced wimpy testis, eine Gruppe von Genen, die für Proteine kodieren, siehe PIWI-Proteine
 Pilzwiderstandsfähige Rebsorten, neue Rebsorten die weniger Pflanzenschutz benötigen
 eine Arbeitsgemeinschaft zur Förderung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten, siehe PIWI International

Abkürzung